Dieter Hallervorden, een Duits komiek
 Valdir Pereira, een Braziliaans voetballer
 Sebastião Pereira do Nascimento, een Braziliaans voetballer
 Didi, een single van Khaled
 Didi Chuxing, een Chinees bedrijf gericht op personenvervoer